Rothsay – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Rothsay – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik

Zobacz też 
 Rothesay